Paramenthus är ett släkte av spindeldjur. Paramenthus ingår i familjen Menthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Paramenthus